La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 2005-2006 si è svolta dal 1º ottobre 2005 al 26 marzo 2006: al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento 
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, entrambi giocati con gare di andata e ritorno, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2005
Pallavolo nel 2006
 2005-2006